Wallon ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Wallon (* 1957), deutscher Autor

Siehe auch:
Wallonen
Whallon